Харьковское правописание (), или правописание Голоскевича (), или скрыпниковка () — правописание украинского языка, принятое в 1927 году путём голосования на Всеукраинской конференции правописания (), проходившей в Харькове, в то время — столице УССР.

В настоящее время харьковское правописание использует значительная часть изданий украинской диаспоры (Канада, США, Германия, Австрия и др.).

Возникновение 
В 1926 году был опубликован для обсуждения проект украинского правописания. Среди участников проекта были известные украинские учёные Агафангел Крымский, Леонид Булаховский, Елена Курило, Алексей Синявский, Евгений Тимченко, Николай Грунский, , , Григорий Голоскевич,  и другие. Членами комиссии по правописанию были также литераторы Майк Йогансен, Сергей Ефремов, Микола Хвылевой, Михаил Яловый. Большинство из них были впоследствии репрессированы.

Во Всеукраинской конференции по правописанию, состоявшейся в Харькове в 1927 году, участвовали 4 чиновника Наркомпроса Украины, 5 академиков, 28 университетских профессоров лингвистики и филологии, 8 учителей, 7 журналистов и 8 писателей. Принимали участие также три представителя Западной Украины: Кирилл Студинский, Илларион Свенцицкий, Василий Симович.

Участники конференции одобрили новое правописание, за исключением ряда правил. В первую очередь это касалось спорных правил написания л—ль и г—ґ. На конференции был избран Президиум комиссии по правописанию в составе 5 человек. Комиссия утвердила в 1928 году компромиссное решение по поводу дискуссионных правил, в котором были приняты во внимание традиции как галицкой, так и днепровской украинской литературы.

Правописание утвердил 6 сентября 1928 года народный комиссар просвещения УССР Николай Скрыпник, из-за чего данное правописание иногда именуют «скрыпниковским».

31 марта 1929 года его приняла Украинская академия наук, а 29 мая того же года — Научное общество имени Тараса Шевченко во Львове (в то время — в составе Польши).

Отмена 
В 1933 году комиссия по правописанию во главе с  переработала украинское правописание, признав нормы 1927—1929 годов «националистическими».

4 октября 1937 года в газете «Правда» появилась критическая статья, требовавшая приближения норм украинского языка к русскому.

После этого Политбюро ЦК КП(б)У утвердило постановление, согласно которому:

«Считать необходимым дать на страницах газеты „Комуніст“ развёрнутую, подробную критику искажений и ошибок, допущенных в „Словаре“, в частности, связанных с протаскиванием в украинский язык польских и прочих иностранных слов в то время, когда для обозначения новых понятий есть более близкие и хорошо знакомые украинскому народу русские слова. Поручить комиссии рассмотреть все исправления, которые будет необходимо внести в словарь».

Особенности 
'§ 81.Українські географічні назви взагалі треба віддавати на письмі в їх народньо-історичній формі…

2. Назви міст кінчаються на -ське, -цьке (а не -ськ, -цьк): Волочинське, Старобільське, Пинське, Зінов’ївське, Луцьке і т. ін.

Відмінюються такі назви як прикметники: із Старобільського, під Волочинським і т. ін.

Перевод:

§ 81.Украинские географические наименования в общем следует писать в их народно-исторической форме…

2. Наименования городов заканчиваются на -ське, -цьке (а не -ськ, -цьк): Волочинське, Старобільське, Пинське, Зінов’ївське, Луцьке и др.

Склоняются такие наименования, как прилагательные: «із Старобільського», «під Волочинським» и т. п.

Сравнение харьковского правописания с современным украинским и белорусской тарашкевицей 

Харьковское правописание схоже с классическим правописанием белорусского языка, известным как тарашкевица, в области написания заимствованных слов.

 Примеры:
 Принцип передачи заимствований из древнегреческого языка по эразмову чтению. Передача греческой буквы  — всегда через «т», а не через «ф», а  — через «е», а не «і» или «и».
 Написание зарубежных географических названий как можно ближе к оригиналу, передача европейского звука «g» через «ґ» а не «г».

Попытки возрождения в 1990-е годы 

В начале 1990-х годов филологи и политические деятели неоднократно выступали с требованиями восстановить по крайней мере некоторые нормы харьковского правописания. Впервые были изданы на Украине многие книги эмигрантов, причём именно в харьковском правописании. Явочным порядком были изданы несколько словарей, пользовавшихся данным правописанием. Тем не менее, из всех предложений было принято лишь возвращение буквы «ґ».

Ссылки 
 В. В. Німчук. Проблеми українського правопису в XX ст.
 Іван Огієнко. Історія української літературної мови. Частина третя. Стан української літературної мови. XVIII. Історія українського правопису. Київ — 2001
 Синявський О. Коротка історія «Українського правопису» // Культура українського слова. — Збірник І. — Харків — Київ, 1931. — С. 93 — 112.
 Іван Кошелівець. Харківський правопис
 Синявський Олекса. Норми української літературної мови. —  Львів. — 1940
Орфография украинского языка
Исторические системы орфографии украинского языка
Реформы правописания